Jó Pásztor-templom (Budapest)
Régi Jó Pásztor-kápolna (Esztergom)
Új Jó Pásztor-kápolna (Esztergom)
Jó Pásztor-templom (Székesfehérvár)
Jó Pásztor-kápolna (Szentgotthárd)